Кедро́вый — посёлок в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Находится приблизительно в 100 км от города Ханты-Мансийска вниз по течению рек Иртыш и Обь. Посёлок Кедровый является административным центром муниципального образования «Сельское поселение Кедровый» куда так же входит село Елизарово.

Администрация 

Глава сельского поселения — Воронов И.Г.

Место расположения 

Кедровый находится от города Ханты-Мансийска на расстоянии 100—114 км на правом берегу реки Обь. От места слияния Оби с Иртышом — 86 км.

Климат 

Климат резко континентальный, зима суровая, с сильными ветрами и метелями, продолжающаяся шесть месяцев. Лето относительно тёплое,продолжительное..

Примечания

Сайты ХМАО 
 http://admhmao.ru/
 http://hmrn.ru/

Населённые пункты Ханты-Мансийского района
Населённые пункты на реке Обь